Гончаково — название населённых пунктов:

Россия 
 Гончаково — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Гончаково — деревня в Клинском районе Московской области.